Ananás
Ananás (Tocantins)
Ananás (terra indígena macuxi)

Desambiguações de topônimos